In dieser Liste der Gemeinden in Friaul-Julisch Venetien sind alle Gemeinden der Verwaltungsregion Friaul-Julisch Venetien der Republik Italien mit ihrer Zugehörigkeit zu den ehemaligen Provinzen Gorizia, Pordenone, Triest und Udine aufgeführt.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Einzelnachweise 

Friaul-Julisch Venetien
!